The Journey Home – libro di Edward Abbey del 1977
 The Journey Home – film del 1989 diretto da Marc F. Voizard